Église Notre-Dame-des-Pommiers peut faire référence à plusieurs églises dans en France.

L'église Notre-Dame-des-Pommiers de Largentière dans le département de l'Ardèche 
 La cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers de Sisteron dans les Alpes-de-Haute-Provence 
La collégiale Notre-Dame-des-Pommiers de Beaucaire dans le département du Gard
L'église Notre-Dame-des-Pommiers de Beaucaire dans le département du Gers
La chapelle des Pommiers ou Notre-Dame-du-Rhône à Ruoms dans le département de l'Ardèche

Notre-Damedes-Pommiers